Laugh Now, Laugh Later
Laugh Now, Cry Later
It's a Laugh Productions
They're All Gonna Laugh at You!
How Will I Laugh Tomorrow When I Can't Even Smile Today
Desambiguação